Klee puede referirse a:

 Klee (banda), grupo musical alemán.
 Paul Klee, pintor de origen suizo.
 Victor Klee, matemático estadounidense.
 klee, Personaje de genshin impact.